5-й выпуск  Про Сайклинг Челлендж США — шоссейной многодневной велогонки по дорогам штата Колорадо в США. Гонка состояла из 7 этапов и проводилась с 17 по 23 августа 2015 года в рамках UCI America Tour 2015 (категория 2.HC).  

Победителем гонки, выиграв два этапа, стал американский велогонщик Роан Деннис из .

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 5 команд мирового тура. Также были приглашены 5 проконтинентальных команд и 6 континентальных. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Про Сайклинг Челлендж США 2015 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2015 год в велоспорте
Спорт в США в 2015 году
Август 2015 года